South Bend (Indiana)
South Bend Township (Kansas)
South Bend Township (Minnesota)
South Bend (Nebraska)
South Bend Township (Pennsylvania)
South Bend (Texas)
South Bend (Washington)